La Coppa Davis 1967 è stata la 56ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 48 nazioni: 32 nella zona europea, 9 nella zona dell'est e 7 della zona americana.

L'Australia ha battuto la Spagna nel challenge round che si è disputato al Milton Courts di Brisbane in Australia dal 26 al 28 dicembre.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Zona Sudamericana

Finale Interzonale Americana

Zona dell'Est

Zona A

Zona B

Finale Inter-Zonale dell'Est

Zona Europea

Zona A

Finale Zona A

Zona B

Finale Zona B

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1967
 1967